Massimiliano Gonzaga (1513-1578), marchese di Luzzara
Massimiliano Gonzaga (1514-1569), figlio di Alessandro Gonzaga, signore di Vescovato